Bent Larsen je osebno ime več oseb:

 Bent Larsen, danski rokometaš
 Bent Larsen, (1935-2010), danski šahovski velemojster